Hexacladium är ett släkte av svampar. Hexacladium ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hexacladium